Oellingen bezeichnet:

 Oellingen (Gelchsheim), Ortsteil des Marktes Gelchsheim, Landkreis Würzburg, Bayern
 Oellingen (Höhn), Ortsteil der Gemeinde Höhn, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Öllingen